Jagiellonia Białystok w sezonie 2004/2005 przystąpiła do rozgrywek piłkarskiej II Ligi oraz Pucharu Polski od I rundy.

II poziom rozgrywkowy 
Jagiellonia pod wodzą nowego trenera Adama Nawałki zajęła 6 miejsce w II lidze. Dobry sezon w wykonaniu białostoczan, do premiowanego barażem miejsca zabrakło tylko 4 punktów. Zespół nie stracił najlepszych zawodników, do drużyny powrócił Jacek Markiewicz, sporym wzmocnieniem okazali się Ernest Konon, Łukasz Nawotczyński oraz Adrian Napierała. 

Puchar Polski
Jagiellonia już w I rundzie Pucharu Polski uległa na wyjeździe Olimpii Sztum 2:0, odpadając z dalszej rywalizacji.

Podsumowanie sezonu
II liga - 6 miejsce 
Puchar Polski - I runda

Końcowa tabela II Ligi 

 Patrz także II liga polska w piłce nożnej (2004/2005)

Skład, transfery

Mecze

Przypisy

Bibliografia 
 Portal 90.minut.pl
 Oficjalna strona klubu

Jagiellonia Białystok w krajowych rozgrywkach ligowych w piłce nożnej
2004 w piłce nożnej
2005 w piłce nożnej
2004 w polskim sporcie
2005 w polskim sporcie